John Hicks (1904-1989), économiste britannique, lauréat du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel en 1972 ;
  (1941-2006), pianiste américain ;
 John Hicks (1951-2016), joueur américain de football américain ;
 John Hicks (1989-), joueur américain de baseball ;